Koira Kano steht für:

 Koira Kano (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger
 Koira Kano (Tondikandia), Weiler in der Gemeinde Tondikandia in Niger